Но́вый Заве́т () — собрание из двадцати семи книг, представляющее собой одну из двух, наряду с Ветхим Заветом, частей Библии.

С христианской точки зрения, Новый Завет является Божиим Откровением и представляет собой центральное открытие Богом Самого Себя и Своей воли людям.

История 
Само понятие «Новый Завет» ( — ха-берит ха-хадаша) впервые употреблено в книге пророка Иеремии: «Вот наступают дни, говорит Господь, когда Я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет» ().

В дохристианское время понятие «Новый Завет», или «Новый Союз» (в смысле союза с Богом), применительно к себе использовали члены иудейской кумранской общины.

В синоптических Евангелиях это понятие использовал сам Христос (; ; ).

В нынешнем понимании «Новый Завет» () встречается у апостола Павла в Первом и Втором посланиях коринфянам (; ).

В христианском богословии термин «Новый Завет» был введён в конце II — начале III веков в трудах Климента Александрийского, Тертуллиана и Оригена.

Наиболее ранними из текстов Нового Завета считаются Послания апостола Павла, а наиболее поздними — произведения Иоанна Богослова (90-е годы н. э.). Ириней Лионский считал, что Евангелие от Матфея и Евангелие от Марка были написаны в то время, когда апостолы Пётр и Павел проповедовали в Риме (60-е годы I века н. э.), а Евангелие от Луки немного позднее. Кроме того, по свидетельству Иеронима:

Матфей… первым в Иудее для тех, кто уверовал из обрезания, составил Евангелие Христово, еврейскими буквами и словами; кто же затем перевёл его на греческий, недостаточно известно.

Исходные тексты Нового Завета, появившиеся в разное время начиная с середины и по конец I века н. э., были написаны на греческом койне, который считался в то время общеупотребительным языком восточного Средиземноморья.

Постепенно сформировавшийся в течение первых веков христианства канон Нового Завета состоит сейчас из двадцати семи книг — четырёх Евангелий, описывающих жизнь и проповеди Иисуса Христа; книги Деяний святых апостолов, которая является продолжением Евангелия от Луки; двадцати одного послания апостолов; а также книги Откровения Иоанна Богослова (греч. Апокалипсис).

Книги Нового Завета 
Новый Завет состоит из двадцати семи книг, написанных на древнегреческом (койне) языке, за исключением, возможно, Евангелия от Матфея, язык которого, как ранее предполагалось, был древнееврейским или арамейским (оригинал утрачен). В настоящее время большинство исследователей Нового Завета считают, что Евангелие от Матфея было написано на греческом.

Книги относятся к следующим разделам:

 Законоположительные — Евангелия от Матфея, Марка, Луки и Иоанна;
 Историческая книга — Деяния святых апостолов;
 Учительные книги:
 семь соборных посланий (первое и второе послания апостола Петра, три послания апостола Иоанна, послание апостола Иакова и послание апостола Иуды);
 четырнадцать посланий святого апостола Павла;
 Пророческая книга — Откровение Иоанна Богослова.

В энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона четыре Евангелия и книга Деяний святых апостолов объединены в раздел «Исторические книги».

Канонизация Нового Завета 
Книги Нового Завета были канонизированы христианской церковью на Вселенских Соборах. Проблемы возникли только с двумя книгами. На Востоке Откровение Иоанна Богослова, или Апокалипсис, считали слишком мистической книгой (по уставу Православной церкви Апокалипсис должен читаться во время Великого поста по воскресным дням на всенощных бдениях, однако на практике этих чтений почти нигде нет), а на Западе сомневались в авторстве одного из Посланий Павла.

Известен так называемый канон Муратори, названный так по имени миланского библиотекаря, открывшего в XVIII веке древний папирусный фрагмент с перечислением канонических книг Нового Завета. Фрагмент датируется примерно 200 годом; в нём отсутствует ряд произведений, впоследствии вошедших в канон: Послание Павла к евреям; оба Послания Петра; Третье Послание Иоанна; Послание Иакова. Зато в этом каноне фигурирует Апокалипсис Петра, впоследствии причисленный к апокрифам. Святитель Афанасий Великий имел уже полный канон Нового Завета, включая Четвероевангелие, Апокалипсис, 14 посланий апостола Павла, 7 посланий других апостолов (2 Петра, 3 Иоанна, 1 Иакова и 1 Иуды) и Деяния святых апостолов.

Большие споры долго вызывал вопрос о включении в канон Апокалипсиса Иоанна. Лаодикийский поместный церковный собор (364 год) утвердил новозаветный канон в составе 26 книг, составляющих его и теперь, — без Апокалипсиса. После этого вопрос о новозаветном каноне обсуждался ещё на двух поместных соборах — Гиппонском (393 год) и Карфагенском (419 год) — и был окончательно принят вторым правилом Трулльского собора (692 год).

Большое количество произведений первоначальной христианской литературы были признаны апокрифическими.

В Эфиопской церкви принят «нестандартный», по сравнению с принятым в других церквах, канон Нового Завета. Туда входят несколько книг, считающихся остальными христианскими церквями апокрифами.

Авторство 

Евангельские тексты анонимны. По мнению некоторых учёных, каждое из Евангелий было приписано определённому автору в начале второго века. Однако кроме Евангелий, Новый завет содержит ряд текстов (Послания апостолов), которые имеют своих авторов — как правило, эти авторы (апостолы Иаков, Пётр, Иоанн, Павел) заявляют о своём авторстве в самом начале данных текстов: смотрите, например, Послание Иакова () или Послание апостола Павла римлянам () и др. Автор последней книги Библии, Апокалипсиса, называет себя Иоанном (). Принято считать, что это апостол Иоанн.

Проблема языка 
Первоначальное христианство говорило на языке того общества, из которого оно вышло. Во времена Иисуса Христа наиболее распространёнными языками на Святой земле были греческий (койне), арамейский и в ограниченных пределах еврейский (так называемый мишнаитский иврит с заметным включением арамейской лексики), который употреблялся в основном как язык иудейских богослужений (впоследствии в I—II веках н. э. на нём составлены трактаты Мишны). Большинство исследователей считает, что первоначальные тексты Нового Завета были написаны на греческом диалекте койне, являвшемся лингва-франка в провинциях Римской империи Восточного Средиземноморья в I веке н. э. Вероятно, позднее тексты были переведены с греческого на другие языки (латынь, сирийский, коптский). Высказывались предположения, в том числе и некоторыми из Отцов Церкви II—III веков, что Евангелие от Матфея первоначально было создано на еврейском или арамейском языках, а Послание к Евреям было изначально написано на еврейском языке, а затем переведено Евангелистом Лукой на греческий. Однако подобные предположения не нашли серьёзной поддержки у современных экспертов, которые на основании литературных аспектов текстов Матфея и Послания к Евреям приходят к выводу, что эти произведения также непосредственно создавались на койне.

Находящаяся в значительном меньшинстве часть учёных рассматривает арамейскую версию Нового Завета в качестве оригинальной, а греческие тексты считает переводами. В частности, некоторые ученые-сирологи считают, что Новый Завет был первоначально написан на галилейском диалекте арамейского языка (которому близок сирийский язык).

Текстология 
Количество известных рукописей Нового Завета значительно превосходит количество рукописей любого другого древнего документа (24 тыс. рукописей для Нового Завета и 643 рукописи для Илиады Гомера — следующего по количеству известных списков текста). При этом временной промежуток между написанием оригинала и датой наиболее ранней дошедшей до нас рукописи Нового Завета значительно меньше, чем этот показатель для копий произведений классических авторов (20—30 лет для Нового Завета против 1400 лет для наиболее древнего надёжного списка пьес Софокла, которые считаются дошедшими по сути в точном виде).

Ранние манускрипты 

Наиболее древние известные сохранившиеся рукописи текстов Нового Завета датируются 66 годом по Рождеству Христову (отрывок из 26 главы Евангелия от Матфея) и 125—130 годами. Самый древний полный список Нового Завета (в Синайском кодексе) датируется IV веком.

Древние манускрипты текстов Нового Завета обычно классифицируются по четырём типам. При этом некоторые известные рукописи сочетают элементы нескольких указанных типов текста:
 Александрийский тип текста считается наилучшим и наиболее заслуживающим доверия в сохранении оригинала. К нему относятся Ватиканский кодекс 1209, Синайский кодекс,  и др.
 Западный тип текста характеризуется наибольшим объёмом и склонностью к пересказу (дополнениями). К документам этого типа относят Кодекс Безы, Вашингтонский кодекс, Клермонтский кодекс и др.
 Кесарийский тип текста считается смесью Александрийского и Западного типов. Среди примеров подобного типа называют Кодекс Коридети.
 Византийский тип текста представляет форму большинства манускриптов. К примерам этого типа относятся Евангелия в Александрийском кодексе, Textus Receptus.

Изучение Нового Завета 
 Текстология Нового Завета разрабатывает теории происхождения и развития новозаветного текста
 Экзегетика или экзегеза
 Герменевтика

Тексты и переводы 

 Новый Завет на языке оригинала
 Подстрочный перевод Септуагинты и Нового Завета на русский язык. Проект Алексея Винокурова
 Господа нашего Іисуса Христа Новый Завѣтъ на славянскомъ и рускомъ языкѣ (издание 1822 года, изданное Российским библейским обществом)
 Современный академический перевод Нового Завета Российского библейского общества (РБО)
 Перевод епископа Кассиана, доступный текст
 Перевод Института перевода Библии в Заокском (под редакцией М. П. Кулакова)
 Восстановительный перевод Нового Завета
 Еврейский Новый Завет в переводе Давида Стерна; Давид Стерн. Комментарий к Еврейскому Новому Завету, Еврейский Новый Завет / Пер. с англ. А. В. и В. В. Долбиных, издательская группа «Шамаш»; комментарий к Еврейскому Новому Завету — перевод В. В. Долбина, А. В. Долбина — : Силоам, 2004. — 1156 с. — (Золотая Библиотечка русской религиозной поэзии). — 5000 экз. — ISBN 5-98822-001-0.
 Перевод Нового Завета на иврит, выполненный Францем Деличем.

См. также 
 Новый Завет в богословии
 Новозаветные сюжеты в живописи

Примечания

Литература 

 Брюс Мецгер, Текстология Нового Завета. Рукописная традиция, возникновение искажений и реконструкция оригинала (библиотека о. Якова Кротова)
 Владимиров А. Текстология Нового Завета / Апостолы. — : Беловодье, 2003. — С. 9—25. — ISBN 5-93454-037-8.
 
 Поиск «Богослова» по текстам Нового Завета
 Свенцицкая И., Трофимова М. Апокрифы древних христиан
 Толкование на Новый Завет. Библейская Энциклопедия. Труд и издание Архимандрита Никифора. — , 1891. — (Поиск толкования слов и их употребления в Библии).
 Рейтинг точности русскоязычных переводов Нового Завета
 Иннокентий Павлов. Новый Завет. Избранные тексты. Интерпретации. Комментарии. Учебное издание / [Перевод, составление, вводные статьи, изъяснительные примечания и глоссарий]. — : Высшая школа, 2005. — 439 с. — (Библиотека студента-словесника).

Книги по алфавиту
Греческий язык